4C steht für:
 4C, vier zentrale competences in der Bildung für das 21. Jahrhundert: Communication, Collaboration, Critical Thinking, Creativity, siehe Deeper Learning
4C Association, gemeinnützige Organisation im Kaffeemarkt
 Alfa Romeo 4C, italienischer Sportwagen
 die vier Diamanten-Bewertungskriterien, siehe Diamant #Bewertung von geschliffenen Diamanten

4c steht für:
 4c (Magazin), österreichische Fachzeitschrift

4C